Белоголовый красногузый попугай () — птица семейства попугаевых.

Внешний вид 
Длина тела 26 см, хвоста 7 см; вес 220 г. Окраска оперения оливково-зелёная. Горло и голова тёмно-синие, блестящие. Лоб белый, подхвостье красное. Плечи бурого цвета с золотистым блеском. Брюшко светло-зелёное. Клюв бледно-жёлтый.

Распространение 
Обитает в Центральной Америке от востока Мексики до запада Панамы.

Образ жизни 
Населяют лесистые местности, предгорья до высоты 1600 м над уровнем моря. Образуют небольшие стаи из 30-50 птиц. Питаются различными семенами, орехами и плодами. Иногда наносят вред сельскохозяйственным культурам.

Размножение 
Гнездятся в дуплах деревьев. Самки откладывают от 3 до 6 белых яиц прямо на дно дупла.

Примечания

Литература 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с ISBN 5-94194-073-4

Животные, описанные в 1824 году